Граф фон Глейхен:

 Граф фон Глейхен — средневековая немецкая сага.
 Граф фон Глейхен — немецкий мюзикл 2006 года.